Nogat – rzeka, stanowiąca jedno z ujściowych ramion Wisły, oddzielona od niej śluzą w Białej Górze.

2 miejscowości w Polsce: 
 Nogat – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Łasin 
 Nogat – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Gronowo Elbląskie

jezioro
 Nogat – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, w gminie Łasin